

Населені пункти та їхні частини
 Моджеве — село в гміні Влень Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Моджеве — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Моджеве — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Моджеве — село в гміні Дамаславек Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Моджеве — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Моджеве — частина села Бардо в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Моджеве — частина села Конечно в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Моджеве — частина села Сукув у гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Моджеве — частина села Стемпухово в гміні Дамаславек Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Моджеве — колонія в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки